Wandż – miasto w Tadżykistanie
 Wandż – dystrykt w Tadżykistanie
 Wandż – rzeka w Tadżykistanie
 Wandż – góry w Tadżykistanie